Didier De Witte (wielrenner)
 Dirk De Witte, een Vlaams prozaschrijver